Dannemora steht für 
 Dannemora (Auckland), ein Vorort von Auckland, Neuseeland 
 Dannemora (New York), eine Stadt im Clintoun County, Bundesstaat New York 
 Dannemora (Östhammar), ein Ort in der Gemeinde Östhammar (Gemeinde) in der Provinz Uppsala 

Siehe auch:
 Bergwerk Dannemora